Duvalier est le patronyme de deux dictateurs d'Haïti :
 François Duvalier, dit « Papa doc », président de 1957 à 1971,
 Jean-Claude Duvalier, son fils, dit « Bébé doc », président de 1971 à 1986.